Die Abkürzung SDE steht für:
 Selbst definierte ethnische Zugehörigkeit (Self defined ethnicity), Vereinigtes Königreich
 Stochastic differential equation, bzw. Stochastische Differentialgleichung
 Den IATA-Code für den Flughafen Santiago del Estero (Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés) in Argentinien
 Sotsiaaldemokraatlik Erakond, eine Partei in Estland
 S.D.E. (Sports, Drugs and Entertainment), ein Album des Rappers Cam’ron
 Software Development Engineer
 Software Development Environment
 System Development Environment
 Standard Delivery Element
 SDE HF, ein schwedischer Fraueneishockeyverein
 shared near-death experience, eine mit einer anwesenden Person geteilte Nahtoderfahrung
sub-divisional error, ein Lesekopf-Fehler-Mechanismus 

Abkürzung